Уальяга может означать:

 Уальяга — река в Южной Америке
 Уальяга — провинция.
 Уальяга — долина.